Stoffels ist

ein Familienname:
 Arno Stoffels (1909–1976), luxemburgischer Maler
 Chris Stoffels (* 1951), deutscher Schriftsteller und Lyriker
 Edmund Stoffels (* 1957), belgischer Politiker
 Elisabeth Stoffels (1872–1943), deutsche Lehrerin und Politikerin (Zentrum)
 Friedrich Stoffels (1898–1944), deutscher Zeuge Jehovas, Opfer der NS-Kriegsjustiz
 Hendrickje Stoffels (1626–1663), letzte Lebensgefährtin von Rembrandt Harmensz van Rijn
 Irmgard Stoffels (* 1950), deutsche Fußballspielerin
 Jannik Stoffels (* 1997), deutscher Fußballspieler
 Joseph Stoffels (1879–1923), Weihbischof in Köln
 Joseph Benedict Stoffels (1895–1942), luxemburgischer römisch-katholischer Geistlicher, Dehonianer und Märtyrer
 Josef Stoffels (1893–1981), deutscher Fotograf
 Karlijn Stoffels (* 1947), niederländische Jugendbuchautorin
 Klara Stoffels (1904–1944), Zeugin Jehovas und Opfer der nationalsozialistischen Justiz
 Markus Stoffels (* 1963), deutscher Jurist und Hochschullehrer
 Norbert Stoffels (1936–2013), deutscher Benediktinerabt

ein Ortsname:
 Stoffels (Gestratz), Ortsteil der Gemeinde Gestratz, Landkreis Lindau (Bodensee), Bayern
 Stoffels (Kempten), Ortsteil der kreisfreien Stadt Kempten (Allgäu), Bayern
 Stoffels (Waltenhofen), Ortsteil der Gemeinde Waltenhofen, Landkreis Oberallgäu, Bayern
 Stoffels (Wiggensbach), Ortsteil des Marktes Wiggensbach, Landkreis Oberallgäu, Bayern